Иван Дорохов: Дорохов, Иван Иванович (1915—1990) — советский патологоанатом, доктор медицинских наук; участник Нюрнбергского процесса.
 Дорохов, Иван Семёнович (1762—1815) — генерал-лейтенант.